Bartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bartjärnen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun, 
Bartjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Bartjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,28 ha)
Bartjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,68 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn